Le mot plume fait historiquement référence à la plume, phanère recouvrant les oiseaux. D'où :
 La plume destinée à écrire, ou la plume à dessiner, elle peut être fabriquée à partir d'une plume d'oie ou être métallique. Un dessin à la plume est appelé plume.
Il peut également avoir plusieurs sens dérivés des précédents comme celui d'auteur, notamment la personne qui rédige les discours de grandes figures politiques.
La plume ou gladius est un organe interne chitineux de certains coléoïdes dont les calmars.

Le nom Plume peut faire référence à :

Patronyme
 Michel Latraverse dit Plume, auteur-compositeur-interprète canadien, figure emblématique de la culture underground québécoise. Plusieurs de ses chansons comportent le terme « plume ».
 Amélie Plume, une auteur suisse ;
 Christian Plume, un journaliste et écrivain français.

Personnages de fiction
 Plume, le petit ours polaire ;
 Plume, un personnage du manga Dragon Ball.

Littérature et cinéma
 La Plume, une revue littéraire française de la fin du  - début du  ;
 Plume, recueil poétique, publié en 1938 par Henri Michaux, et nom du personnage principal de ce recueil.
 Plumes (film), un film du réalisateur égyptien Omar El Zohairy, sorti en 2021.

Autres
 Plume !, réseau de vulgarisations scientifique ;
 Le cirque Plume, cirque contemporain français ;
 Le train de plume est une technique de pêche ;
 Au tir à l'arc, une plume de progression est une distinction attribuée au niveau du club.

Voir aussi
 Laplume, village de Lot-et-Garonne, près d'Agen ;
Poids plumes, une catégorie de boxe ;
 Poids plume, un court métrage français réalisé par en 2005.

Notes et références